Agena ist der Name von:

 Agena, eine vielfältig eingesetzte US-amerikanische Oberstufe für Raumfahrt-Trägerraketen
 Beta Centauri, ein Stern (auch Agena und Hadar genannt)
 Phenom (Agena) Ein Prozessorkern der Phenom-Serie von AMD

Agena ist der Familienname folgender Personen:
 Craig Agena (* 1960), US-amerikanischer Judoka
 Dirk Agena (1889–1934), deutscher Jurist, Landwirt und Politiker (DNVP)
 Gesine Agena (* 1987), deutsche Politikerin 
 Keiko Agena (* 1973), US-amerikanische Schauspielerin